ITF World Tennis Tour Juniors es la categoría juvenil (sub-18) del ITF World Tennis Tour que organiza la Federación Internacional de Tenis (ITF por su sigla en idioma inglés). Todos los torneos son puntuables para el ranking mundial júnior.

Se compone de más de 650 torneos en 140 países distribuidos en seis niveles: JA (que incluye los Grand Slam, J1, J2, J3, J4 y J5 (el nivel más bajo). 

Los ocho juveniles mejor clasificados al final de la temporada se clasifican para las ITF World Tennis Tour Junior Finals. Aparte, la ITF también organiza dos competiciones juveniles por equipos anualmente:
Sub-14, ITF World Junior Tennis Finals
Sub-16, Copa Davis Juvenil (masculina) y Copa Billie Jean King Juvenil (femenina)

Referencias

Enlaces externos 
Web oficial

ITF World Tennis Tour Juniors